Sublett ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sublett (Idaho)
 Sublett (Kentucky)
 Sublett (Texas)
 Sublett Mill (Alabama)

Siehe auch:
 Sublette